Mit dem Namen Zeche Heinrich gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Heinrich (Essen-Überruhr) in Essen-Überruhr
 Die Zeche Heinrich (Essen-Werden) in Essen-Werden
 Die Zeche Heinrich (Witten) in Witten-Heven

Siehe auch
 Zeche Heinrich Gustav in Bochum-Werne
 Zeche Heinrich-Robert in Hamm
 Zeche Heinrich Wilhelm in Hattingen-Bredenscheid
 Zeche Heinrichsfeld in Dortmund-Löttringhausen
 Zeche Fritz-Heinrich in Essen-Altenessen